Supercoppa spagnola 2006 – torneo di pallacanestro maschile
 Supercoppa spagnola 2006 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa spagnola 2006 – torneo di pallavolo maschile